Tenisový turnaj ATP Legg Mason Tennis Classic 2009 se konal ve dnech 1. – 9. srpna v hlavním městě Spojených států amerických Washingtonu venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 1,402,000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráč vypadl. Všichni nasazení hráči měli v 1. kole volný los.

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. Sekce

2. Sekce

Dolní polovina

3. Sekce

4. Sekce

Čtyřhra

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráči vypadli.

Ceny a body do žebříčku

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránka turnaje

ATP World Tour 2009
Citi Open
Tenis v USA v roce 2009